Дом-музей Виктора Гюго () — мемориальный музей Виктора Гюго в Париже; находится на втором этаже особняка Роганов () на площади Вогезов в квартире, которую писатель снимал в 1832—1848 годах.

Александр Дюма «поселил» в этот дом миледи Винтер, одного из центральных персонажей своего романа «Три мушкетёра». Учитывая дружбу писателей и восхищение Дюма талантом Гюго, этот факт можно рассматривать как дружескую шутку автора.

В 1902 году, в год столетия со дня рождения Гюго, связанная с ним коллекция была подарена городу; музей открылся 30 июня 1903 года.

Среди экспонатов музея — рисунки и рукописи Виктора Гюго, экземпляры первых изданий его произведений, а также картины и скульптуры, посвящённые писателю.

Практическая информация 
Музей расположен в Париже, район Маре, ближайшие станции метро — Saint-Paul, Bastille и Chemin Vert.

Адрес: Hôtel de Rohan-Guéménée, 6, place des Vosges, 75004 Paris.

Музей открыт все дни кроме понедельника с 10:00 до 18:00.

Дом-музей в Гернси 
В 1927 году парижская мэрия открыла также дом-музей Виктора Гюго на острове Гернси — единственный дом, когда-либо бывший во владении писателя, был куплен им во время изгнания 1856—1870 годов.

Ссылки 
 Сайт музея 

Музеи, основанные в 1903 году
Появились в 1903 году во Франции
Гюго
Музеи города Парижа
Дома-музеи Парижа
Литературные музеи Парижа
Музеи IV округа Парижа
Биографические музеи по персоналиям
Музей
Площадь Вогезов